Улица Маресьева () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Надежды до кладбища в лесопарке Яловщина, исторически сложившаяся местность (район) Александровка.

Примыкают улицы Сергея Ефремова, проспект Михаила Грушевского (улица 1 Мая), Королёва, Максима Березовского, Черняховского, Тополиная.

История 
После Великой Отечественной войны улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. До включения села Александровка в черту города Чернигова в 1999 году улица была длиной 125 м — между улицами Гагарина (сейчас часть улицы 1 Мая) и Королёва. Согласно сервису «Яндекс карты», современная длина улицы 1,05 км, но большая часть застройки относится к другим улицам.

Застройка 
Улица пролегает в западном направлении к лесопарку Яловщина. Только один квартал занят домами данной улицы — между улицами 1 Мая и Королёва — малоэтажная жилая застройка (два 2-этажных дома №№ 1 и 4).  

Учреждения: нет

Памятники истории вновь выявленные:
 кладбище в урочище Яловщина — Братская могила жертв нацизма (1941-1943, памятный знак 1969), без охранной зоны

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. —  
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова